Drottningens livregemente kan syfta på:

Riksänkedrottningens livregemente till fot – ett svenskt infanteriförband inom Krigsmakten som verkade mellan åren 1682 och 1721
Riksänkedrottningens livregemente till häst – ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1661–1720
Drottningens livregemente till fot –  ett regemente 1674-1693, se Bergsregementet
Drottningens livregemente till fot – ett svenskt infanteriregemente som sattes upp i Stralsund 1720-1815
Änkedrottningens livregemente – ett svenskt värvat infanteriregemente som verkade under många namn 1772-1808
Dronningens Livregiment – ett danskt värvat infanteriregemente som verkade i olika former mellan 1657 och 2001